EGKK est un code, qui signifie aéroport de Londres Gatwick, aéroport de Londres (Royaume-Uni), selon le code OACI  des aéroports

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports